Le nom château de Belmont est porté par plusieurs édifices :
 château de Belmont  (), à Belmont-sur-Yverdon, Vaud, Suisse ;
 Château de Belmont (), à Belmont, Isère, France ;
 Château de Belmont (), à Belmont-Tramonet, Savoie, France ;
 Château de Belmont () à Andilly, Val-d'Oise, France.

Belmont